Ghost Rider může být:
 Ghost Rider (komiks), komiks vydavatelství Marvel Comics
 Ghost Rider (film), americký film Marka Stevena Johnsona z roku 2007 na motivy komiksu
 Ghost Rider 2, americký film Neveldinea a Taylora z roku 2012 na motivy komiksu
 Ghost Rider (motocyklový kaskadér), švédský motocyklový kaskadér